Csapó János (19. század) ügyvéd
 Csapó János (1924–2015) színész
 Csapó János (1950) kémikus, egyetemi tanár

Jegyzetek